Volvo VN - седельный тягач, производящийся шведским автопроизводителем Volvo Trucks. Первоначально разработанный в Северной Америке, он был представлен в 1996 году как второе поколение тягача Volvo Class 8. Для 2004 модельного года модель третьего поколения была представлена с обновлёнными капотом, фарами, обтекателями и интерьером.

Это был первый коммерческий автомобиль Volvo, который был собран в США после прекращения бренда WhiteGMC (однако Volvo не покупала основную часть интересов General Motors в седельных тягачах, до 1997 года, переименовав своё подразделение грузовиков США из Volvo GM в Volvo Trucks North America). В настоящее время он доступен исключительно для североамериканского рынка.

Ссылки  
 trucks/volvo vn/pages/volvo vn.aspx Volvo Vn

VN